Ariz kan syfta på följande platser:

Portugal 

 Ariz (freguesia i Porto), Marco de Canaveses, 
 Ariz (freguesia i Viseu), Moimenta da Beira,

Spanien 

 Ariñiz / Aríñez, ort, Baskien, Araba / Álava, 

Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar